Glasgow Shettleston steht für:

 Glasgow Shettleston (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Shettleston (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für den Glasgower Stadtteil siehe Shettleston